Александр (Артур) Карлович Степинь (Степиньш, Степин) (1886—1920) — советский военачальник, командарм.

Биография 
Родился 12 мая (24 мая по новому стилю) 1886 года в селе Айзкраукле (ныне Айзкраукльский край, Латвия), в латышской крестьянской семье.

Подростком батрачил, затем работал на железной дороге. Во время революции 1905—1907 годов в России участвовал в забастовках и крестьянском восстании в Латвии. В 1907 году был призван на военную службу в 3-й гренадерский Перновский полк рядовым. Через год стал ефрейтором, затем унтер-офицером. В ноябре 1909 года остался на сверхсрочную службу и в 1912 году окончил школу подпрапорщиков.

Участник Первой мировой войны, во время которой был награждён тремя георгиевскими крестами (4-й, 3-й и 2-й степеней) и получил чин поручика. После Февральской революции 1917 был избран солдатами командиром полка. После Октябрьской революции находился в резерве Московского военного округа. В сентябре 1918 года воевал против белоказаков. Член ВКП(б)/КПСС с 1919 года. В январе-июле 1919 года Степинь был начальником 14-й стрелковой дивизии на Южном фронте, позже носившей его имя. С июля 1919 года по февраль 1920 года командовал 9-й армией в боях против войск Деникина.

Умер 29 февраля 1920 года от тифа, похоронен в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области в братской могиле. После Великой Отечественной войны на месте братской могилы был создан мемориальный комплекс, где установлена памятная доска погибшим воинам Гражданской войны. Одна из улиц этого города носит его имя.

Награды 
 Три Георгиевских креста
 Орден Красного Знамени

Литература 
 Гуревич Л., Носов С. Командарм А.Степинь. — М., Госполитиздат, 1962. — 56 с.

Примечания

Ссылки 
 Степинь Александр Карлович
 Степинь (Степин) Александр (Артур) Карлович
 Степин Александр (Артур) Карлович
 60-я Кавказская горнострелковая дивизия им. Степина

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России
Царские офицеры на службе в РККА
Члены КПСС
Похороненные в братской могиле
Похороненные в Каменске-Шахтинском